El nombre Víctor Ruiz puede referirse a:

 Víctor Ruiz Remedios (n. 1989), jugador profesional de pádel español.

 Víctor Ruiz Albéniz (1885 - 1954), periodista español.
 Víctor Ruiz del Valle (n. 1969), exfutbolista mexicano.
 Víctor Ruiz Iriarte (1912 - 1982), dramaturgo español.
 Víctor Ruiz Torre (n. 1989), futbolista español.
 Víctor Manuel Ruiz (n. 1945), futbolista costarricense.
 Víctor Ruiz Orden (n. 1993), atleta español.
 Víctor Ruiz Tejedor, programador y empresario español.